Leiserowitz ist der Familienname folgender Personen:

 Anthony Leiserowitz, US-amerikanischer Geograph und Hochschullehrer (Yale University)
 Leslie Leiserowitz (* 1934), israelischer Chemiker
 Ruth Leiserowitz (* 1958), deutsche Historikerin